Dymaxion (слово-бумажник, образованное от слов «dynamic, maximum, tension» — «динамика, максимум, натяжение») — трёхколёсный автомобиль, спроектированный американским архитектором Ричардом Фуллером в 1933 году. Dymaxion — это торговая марка и имя, данное Фуллером нескольким своим изобретениям, чтобы подчеркнуть, что они — часть общего проекта по улучшению условий жизни.

Конструкция 
В 1929 году конструкции немецкого изобретателя и пионера строительства вертолетов Энгелберта Зачки предоставили Фуллеру очень важную идею. Конструкции Зачки с тремя колесами легко упаковывались, разбирались и снова собирались. Как и Дом Димаксион Фуллера, сконструированный в 1927 году. Благодаря влиянию конструкций Зачки, в 1933 году была разработана концепция трёхколёсного средства передвижения аэродинамической формы. Большинство своих проектов Фуллер финансировал с помощью унаследованных денег семьи, но в финансировании данного проекта принимали участие и его коллеги по профессии.

Характеристики 
Компоновка автомобиля уникальна: два передних колеса — ведущие, заднее — управляемое, причём двигатель установлен сзади, т.е. это заднемоторный передний привод. Для ведущего моста Фуллер использовал мост от автомобиля Ford, просто перевернув его. Кузов выполнен в форме капли и аэродинамически очень эффективен. Автомобиль в два раза длиннее обычного — 6,1 метров. В автомобиле встроен мотор фирмы Ford, общей мощностью 86 лошадиных сил (63кВт) с расходом топлива 7,8 литров на 100 километров. Фуллер заявлял о потенциальной скорости 190 км/ч, но зафиксировано было только 140 км/ч.

Дальнейшая судьба 
В 1933 году на всемирной выставке в Чикаго с первым прототипом автомобиля случилась авария, погиб водитель и серьёзно пострадали два пассажира. Автомобиль перевернулся, и, хотя водитель был пристегнут ремнем безопасности, погиб. Причину аварии выяснить не удалось, хотя Фуллер сообщал, что виной тому оказался другой автомобиль, который следовал слишком близко Из-за случившегося инвесторы отказались от проекта, обвинив в аварии систему управления автомобилем.
В 1988 году Арт Клейнер в своей книге «Эра еретиков» назвал настоящую причину отказа Chrysler в производстве автомобиля — банкиры грозились отозвать кредиты, предчувствуя падение спроса на уже произведенные и подержанные автомобили.

Из трех построенных прототипов остался только второй, который находится в национальном музее автомобилестроения Рено, штат Невада. Удалось воссоздать лишь внешний вид автомобиля, так как реставраторы не знают, как он выглядел внутри. В сентябре 2009 года благодаря совместным усилиям энтузиастов и фирмы «Кроствэйт и Гардинер» удалось частично воссоздать и салон автомобиля.
В октябре 2010 CNN сообщила, что архитектор Норман Фостер из Лондона воссоздал автомобиль

Димаксион в дизайне 

Хотя автомобиль и не производился, его дизайн пережил несколько воплощений. Грузовик Volkswagen Group поздних сороковых — это слегка модифицированный Dymaxion, минивэн с несколькими посадочными местами и аэродинамичным кузовом.

Другим известным проектом Фуллера был его Дом Димаксион — проект сборного дома из алюминиевых деталей фабричного производства. Был построен всего один такой дом — в 1927 году в Чикаго.

См. также 
 A.L.F.A 40/60 HP (модификация Castagna Aerodinamica)

Примечания 

Автомобили по алфавиту
Автомобили США
Трёхколёсные автомобили
Экспериментальные автомобили